Veyder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karl Veyder von Malberg (1775–1830), k.k. Generalmajor
 Hans von Veyder-Malberg (1886–1966), österreichischer Automobilpionier, Sportfahrer und kaufmännischer Leiter der Porsche GmbH
 Johann Werner von Veyder (1657–1723), Weihbischof und Generalvikar des Erzbischofs von Köln